Osorno ist der Name von

 Osorno, einer Stadt in Chile
der Provinz Osorno in Chile
 Osorno (Spanien), einer Stadt in Spanien
 Osorno (Vulkan), einem Vulkan in Chile
 Osorno (Schiff, 1938), ein deutsches Frachtschiff, das im Zweiten Weltkrieg  der letzte erfolgreiche Blockadebrecher war
 Osorno (Schiff, 1980), ein Wachboot der chilenischen Küstenwache (1980)
 Daniel Osorno (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Nicolás Osorno, Präsident von Nicaragua (1889)